Па́вел Аксёнов:
 Аксёнов, Павел (художник) (род. 1960) — российский художник.
 Аксёнов, Павел Анатольевич (род. 1963) — российский музыкант.
 Аксёнов, Павел Васильевич (1899—1991) — советский партийный деятель, в 1935—1937 годах — председатель исполкома Казанского городского Совета.
 Аксёнов, Павел Николаевич (1902—1975) — советский учёный-металлург, лауреат Сталинской премии.